Exozom může být:
 exozom (komplex) – degradační proteinový komplex
 exozom (váček) – sekretovaný membránový váček